

Personnalités 

 Charles Desplanques (1877-1951), militant anarchiste, syndicaliste ;
 Charles Desplanques-Dumesnil, député français sous le Directoire ;
 Jean-Thomas Desplanques-Dumesnil (1735-1815), député du tiers-état aux États généraux de 1789.

Voir aussi